Alexisonfire:

 Alexisonfire — музыкальная группа, образованная в Канаде в 2001 году.
 Alexisonfire — дебютный студийный альбом канадской пост-хардкор-группы «Alexisonfire».